Wallowa (volk), een volk in Noord-Amerika, onderdeel van de Nez Perce
Wallowa County, een county in Oregon
Wallowa (plaats), een stad in Oregon
Wallowa (rivier), een rivier in Oregon
Wallowa Mountains, een gebergte in Oregon
Wallowa Lake, een meer in Oregon
Wallowa Lake State Park, een beschermd natuurgebied in Oregon
Wallowa–Whitman National Forest, een bos in Oregon